Horace steht für:

 Horace (Vorname), männlicher Vorname
 Horace (Corneille), Tragödie von Pierre Corneille
 Danny Horace (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Horace (Illinois), im Edgar County
 Horace (Kansas), im Greeley County
 Horace (North Dakota), im Cass County

HORACE steht als Abkürzung für:
 Horizon Acquisition Experiment, ein Konzept zur Horizonterkennung in der Satellitennavigation

Abkürzung